Word of Mouf — третий студийный альбом Лудакриса, выпущенный 27 ноября 2001 года. В Def Jam решили выпустить альбом раньше сроков, когда пиратские копии композиций альбома просочились в интернет. За первую неделю продаж альбом продан числом свыше  экземпляров, что дало ему 3 строчку в рейтинге Billboard 200. Этот альбом является наиболее хорошо продаваемым в США и от начала продаж по состоянию на июль 2009 года было продано свыше  экземпляров.

В 2003 году он был номинирован на премию Грэмми как лучший рэп-альбом, но приз получил The Eminem Show.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Лудакриса
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы Disturbing tha Peace